Il doppio del torneo di tennis Columbus Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tim Gullikson e Bernard Mitton che hanno battuto in finale Victor Amaya e Hank Pfister 4–6, 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Victor Amaya /  Hank Pfister (finale)
 Steve Denton /  Brian Gottfried (quarti di finale)

 Henri Leconte /  Tim Mayotte (quarti di finale)
 Andy Andrews /  John Sadri (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Columbus Open 1982